Krizsán oder Krizsan ist der Familienname folgender Personen:
 Gyuláné Krizsán-Bilek (* 1938), ungarische Schachspielerin
 Julius H. Krizsan (* 1937), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Szabolcs Krizsán (* 1989), ungarischer Judoka
 Xénia Krizsán (* 1993), ungarische Leichtathletin